Роберт Лайл (; 6 мая 1336 — около 1399) — английский аристократ, 3-й барон Лайл из Ружемонта с 1355 года.

Биография 
Роберт Лайл был старшим сыном Джона Лайла, 2-го барона Лайл из Ружемонта, и Мод де Грей. После смерти отца в 1355 году он унаследовал земли и титул. Лайла регулярно вызывали в парламент как Roberto de Insula de Rubeo Monte, и поэтому он считается 3-м бароном Лайл из Ружемонта.

Роберт дважды был женат. Его супруг звали Агнесса и Маргарет, но больше о них ничего не известно (включая имена родителей). Эти браки остались бездетными, так что наследником Роберта стал младший брат — Уильям Лайл, 4-й барон Лайл из Ружемонта. Известно, что у Роберта был внебрачный сын Уильям Лайл из Уотерперри.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Лайл
Лайлы
Бароны Англии XIV века